Den Namen Rußwurm tragen Mitglieder des fränkischen Adelsgeschlechts
Rußwurm (Adelsgeschlecht) 

Russwurm oder Rußwurm ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Gleichen-Rußwurm (1865–1947), deutscher Schriftsteller
 Christian Ernst von Gleichen-Rußwurm (1719–1768), markgräflich bayreuthischer Offizier
 Emilie von Gleichen-Rußwurm (1804–1872), Tochter Schillers
 Franz Anton Rußwurm (1831–1881), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinrich von Gleichen-Rußwurm (1882–1959), deutscher jungkonservativer Publizist
 Helmut Rußwurm (1911–1995), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Georg Rußwurm (1781–1848), deutscher lutherischer Pastor und Autor
 Johann Wilhelm Bartholomäus Rußwurm (1770–1855), deutscher lutherischer Pastor und Autor
 Johannes Rußwurm (1814–1890), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Dompropst am Ratzeburger Dom
 John Brown Russwurm (1799–1851), US-amerikanischer Abolitionist
 Josef Rußwurm (1907–1969), römisch-katholischer Geistlicher
 Karl Friedrich Wilhelm Rußwurm (1812–1883), deutsch-baltischer Historiker, Ethnologe und Archivar
 Kurt von Gleichen-Rußwurm (1915–2006), deutscher Journalist, Werbeberater, Personalberater
 Ludwig von Gleichen-Rußwurm (1836–1901), deutscher Landschaftsmaler des Impressionismus
 Siegfried Russwurm (* 1963), deutscher Manager
 Vera Russwurm (* 1959), österreichische Fernsehmoderatorin, Journalistin und Talkmasterin
 Wilhelm Friedrich von Gleichen-Rußwurm (1717–1783), markgräflich bayreuthischer Offizier und Naturforscher